Graf hace referencia a varios artículos:

Título nobiliario
Título nobiliario alemán correspondiente a conde.

Apellido 
 Claudio Graf
 David Graf
 Hermann Graf
 Steffi Graf
 Willi Graf

Barcos y aeronaves 
 Admiral Graf Spee, acorazado de bolsillo.
 SMS Graf Spee
 Graf Zeppelin

Lugares 
 Graf (Iowa), localidad estadounidense.